

Избранное кино

Мировое кино 
 «Бандит»/Attention Bandits!, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Беглецы»/Les Fugitifs, Франция, (реж. Франсис Вебер)
 «Без гроша в Беверли-Хиллз»/Down and Out in Beverly Hills, США, (реж. Пол Мазурски)
 «Без компромиссов»/Raw Deal, США, (реж. Джон Ирвин)
 «Берег москитов»/The Mosquito Coast, США, (реж. Питер Уир)
 «Благословенные»/De Två Saliga, Швеция—Великобритания, (реж. Ингмар Бергман)
 «Большой переполох в маленьком Китае»/Big Trouble In Little China, США, (реж. Джон Карпентер)
 «Бродяги»/Nomads, США, (реж. Джон Мактирнан)
 «Взвод»/Platoon, США, (реж. Оливер Стоун)
 «Власть»/Power, США, (реж. Сидни Люмет)
 «Вне закона»/Down By Law, США, (реж. Джим Джармуш)
 "Возвращение живых мертвецов/The Return of the Living Dead, США, (реж. Дэн О’Бэннон)
 «Готика»/Gothic, Великобритания, (реж. Кен Расселл)
 «Данди по прозвищу «Крокодил»»/Crocodile Dundee, Австралия—США, (реж. Питер Файман)
 «Девять с половиной недель»/9½ Weeks, США, (реж. Эдриан Лайн)
 «Демоны 2» /Demoni 2, Италия, (реж. Ламберто Бава)
 «Джинджер и Фред» / Ginger E Fred, Италия, (реж. Федерико Феллини)
 «Дикая штучка»/Something Wild, США, (реж. Джонатан Демми)
 «Дурная кровь»/Mauvais Sang, Франция, (реж. Лео Каракс)
 «Дуэт для солиста»/Duet For One, США, (реж. Андрей Кончаловский)
 «Дьявол во плоти»/Diavolo in corpo, Италия—Франция, (реж. Марко Беллоккьо)
 «Ей это нужно позарез»/She’s Gotta Have It, США, (реж. Спайк Ли)
 «Жан де Флоретт» /Jean de Florette, Франция—Италия, (реж. Клод Берри)
 «Звёздный путь 4: Путешествие домой»/Star Trek IV: The Voyage Home, США, (реж. Леонард Нимой)
 «Зелёный луч»/Le Rayon Vert, Франция, (реж. Эрик Ромер)
 «Зубастики»/Critters, США, (реж. Стивен Херек)
 «Идущий в огне»/Firewalker, США, (реж. Джей Ли Томпсон)
 «Извне»/From Beyond, США, (реж. Стюарт Гордон)
 «Имя розы» /The Name of the Rose, Италия—ФРГ—Франция (реж. Жан-Жак Анно)
 «Каморрист» /Il camorrista, Италия, (реж. Джузеппе Торнаторе)
 «Караваджо»/Caravaggio, Великобритания, (реж. Дерек Джармен)
 «Кобра»/Cobra, США, (реж. Джордж Пан Косматос)
 «Колыбельная»/Kolysanka, Польша—Швейцария, (реж. Эфраим Севела)
 «Короткое замыкание»/Short Circuit, США, (реж. Джон Бэдэм)
 «Криминальные истории»/Crime Story, США, (реж. Абель Феррара)
 «Лабиринт»/Labyrinth, Великобритания, (реж. Джим Хенсон)
 «Лавка ужасов»/Little Shop Of Horrors, США, (реж. Фрэнк Оз)
 «Лучший стрелок»/Top Gun, США, (реж. Тони Скотт)
 «Максимальное ускорение»/Maximum Overdrive, США, (реж. Стивен Кинг)
 «Манон с источника»/Manon des sources, Франция, (реж. Клод Берри)
 «Миссия»/The Mission, Великобритания, (реж. Ролан Жоффе)
 «Мона Лиза»/Mona Lisa, Великобритания, (реж. Нил Джордан)
 «Мужчина и женщина: 20 лет спустя»/Un homme et une femme, 20 ans déjà, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Муха»/The Fly, США, (реж. Дэвид Кроненберг)
 «На следующее утро»/The Morning After, США, (реж. Сидни Люмет)
 «Не отступать и не сдаваться»/No Retreat, No Surrender, США—Гонконг, (реж. Кори Ёнь)
 «Около полуночи»/Round Midnight/Autour de minuit, Франция—США, (реж. Бертран Тавернье)
 «Опасное наваждение» /Il miele del diavolo, Италия—Испания, (реж. Лючио Фульчи)
 «Орлы юриспруденции»/Legal Eagles, США, (реж. Айван Райтман)
 «Отряд «Дельта»»/The Delta Force, США, (реж. Менахем Голан)
 «Охотник на людей»/Manhunter, США, (реж. Майкл Манн)
 «Малыш-каратист 2»/The Karate Kid 2, США, (реж. Джон Эвилдсен)
 «Пегги Сью вышла замуж»/Peggy Sue Got Married, США, (реж. Фрэнсис Форд Коппола)
 «Перекрёсток»/Crossroads, США, (реж. Уолтер Хилл)
 «Пираты»/Pirates, Франция—Тунис, (реж. Роман Полански)
 «Поджидая опасность»/Stalking Danger, США, (реж. Уильям Фридкин)
 «Подлинные истории»/True Stories, США, (реж. Дэвид Бирн)
 «Подставленный»/Legacy of Rage, Гонконг, (реж. Ронни Ю)
 «Полёт навигатора»/Flight Of The Navigator, США, (реж. Рэндал Клейзэр)
 «Попутчик»/The Hitcher, США, (реж. Роберт Хармон)
 «Потерпевшие кораблекрушение»/Castaway, США, (реж. Николас Джек Роуг)
 «Пришельцы с Марса»/Invaders From Mars, США, (реж. Тоуб Хупер)
 «Проверка на выживание»/Survival Quest, США, (реж. Дон Коскарелли)
 «Ревность»/Heartburn, США, (реж. Майк Николс)
 «Сальвадор»/Salvador, США, (реж. Оливер Стоун)
 «Светлое будущее»/英雄本色, Гонконг, (реж. Джон Ву)
 «Сид и Нэнси»/Sid and Nancy, Великобритания, (реж. Александр Кокс)
 «Синий бархат»/Blue Velvet, США, (реж. Дэвид Линч)
 «Смертельный друг»/Deadly Friend, США, (реж. Уэс Крэйвен)
 «Столкновение»/Thrashin, США, (реж. Дэвид Уинтерс)
 «Стрелочник»/De Wisselwachter, Нидерланды, (реж. Йос Стеллинг)
 «Суперфантоцци»/SuperFantozzi, Италия, (реж. Нери Паренти)
 «Техасская резня бензопилой 2»/The Texas Chainsaw Massacre 2, США, (реж. Тоуб Хупер)
 «Толковые ребята»/Wise Guys, США, (реж. Брайан Де Пальма)
 «Тридцать семь и два по утрам»/37°2 Le Matin, Франция, (реж. Жан-Жак Бенекс)
 «Уйти, вернуться»/Partir, revenir, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Феррис Бьюллер берёт выходной»/Ferris Bueller’s Day Off, США, (реж. Джон Хьюз)
 «Ханна и её сёстры»/Hannah and Her Sisters, США, (реж. Вуди Аллен)
 «Цвет денег»/The Color of Money, США, (реж. Мартин Скорсезе)
 «Чужие»/Aliens, США, (реж. Джеймс Камерон)
 «Экспресс миллионеров»/Millionaire’s Express, Гонконг, (реж. Саммо Хун)

 Советское кино 

 Фильмы Азербайджанской ССР 
 «Городские косари», (реж. Абдул Махмудов, Гусейн Мехтиев)
 «Листопад в пору лета», (реж. Тофик Исмайлов)
 «Окно печали», (реж. Анар Рзаев)
 «Особые обстоятельства», (реж. Тофик Исмайлов)

 Фильмы Армянской ССР 
 «Знаю только я», (реж. Карен Геворкян)

 Фильмы БССР 
 «Все кого-то любят»
 «Вызов»
 «Государственная граница 5. Год сорок первый», (реж. Вячеслав Никифоров)
 «Знак беды», (реж. Михаил Пташук)
 «Летние впечатления о планете Z», (реж. Евгений Марковский)
 «Личный интерес»
 «Наше призвание 4. Я — вожатый форпоста», (реж. Геннадий Полока)
 «Не забудьте выключить телевизор»
 «Полёт в страну чудовищ», (реж. Владимир Бычков)
 «Свидетель», (реж. Валерий Рыбарев)
 «Человек, который брал интервью», (реж. Юрий Марухин)
 «Экзамен на директора»

 Фильмы Грузинской ССР 
 «Арена неистовых», (реж. Михаил Чиаурели)
 «Круговорот», (реж. Лана Гогоберидзе)
 «Наш черёд, ребята», (реж. Баадур Цуладзе)
 «Нейлоновая ёлка», (реж. Резо Эсадзе)
 «Пять тысяч за голову Мевлуда», (реж. Нико Санишвили)

 Фильмы Казахской ССР 
 «Тайны мадам Вонг», (реж. Степан Пучинян)

 Фильмы Латвийской ССР 
 «Свечка, яркая как солнце», (реж. Луция Лочмеле)

 Фильмы РСФСР 
 «Алый камень», (реж. Валерий Исаков)
 «Атака», (реж. Игорь Николаев)
 «Баллада о старом оружии», (реж. Геннадий Воронин)
 «Бармен из «Золотого якоря»», (реж. Виктор Живолуб)
 «В стреляющей глуши», (реж. Владимир Хотиненко)
 «Взломщик», (реж. Валерий Огородников)
 «Выкуп», (реж. Александр Гордон)
 «Гонка века», (реж. Никита Орлов)
 «Джек Восьмёркин — „американец“», (реж. Евгений Татарский)
 «Досье человека в «Мерседесе»», (реж. Георгий Николаенко)
 «Зина-Зинуля», (реж. Павел Чухрай)
 «Золотая пуговица», (реж. Александр Рогожкин)
 «Зонтик для новобрачных», (реж. Родион Нахапетов)
 «Кин-дза-дза!», (реж. Георгий Данелия)
 «Конец операции „Резидент“», (реж. Вениамин Дорман)
 «Конец света с последующим симпозиумом», (реж. Татьяна Лиознова)
 «Крик дельфина», (реж. Алексей Салтыков)
 «Курьер», (реж. Карен Шахназаров)
 «Левша», (реж. Сергей Овчаров)
 «Лермонтов», (реж. Николай Бурляев)
 «Михайло Ломоносов», (реж. Александр Прошкин)
 «Мой нежно любимый детектив», (реж. Алексей Симонов)
 «Мостик» (в составе киноальманаха «Мостик»), (реж. Геннадий Воронин)
 «На златом крыльце сидели», (реж. Борис Рыцарев)
 «Наградить (посмертно)», (реж. Борис Григорьев)
 «Перехват», (реж. Сергей Тарасов)
 «Письма мёртвого человека», (реж. Константин Лопушанский)
 «Плюмбум, или Опасная игра», (реж. Вадим Абдрашитов)
 «По главной улице с оркестром», (реж. Пётр Тодоровский)
 «Последняя дорога», (реж. Леонид Менакер)
 «Праздник Нептуна», (реж. Юрий Мамин)
 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», (реж. Игорь Масленников)
 «Проделки в старинном духе», (реж. Александр Панкратов)
 «Прорыв», (реж. Дмитрий Светозаров)
 «Семь криков в океане», (реж. Владимир Басов)
 «Скорбное бесчувствие», (реж. Александр Сокуров)
 «Хорошо сидим!», (реж. Мунид Закиров)
 «Чичерин», (реж. Александр Зархи)
 «Я тебя ненавижу», (реж. Сергей Бодров (старший))

 Фильмы совместных производителей 

 Фильмы двух государств 
 «Борис Годунов», (реж. Сергей Бондарчук)

 Фильмы двух киностудий СССР, а также двух союзных республик 
 «Чужая белая и рябой», (реж. Сергей Соловьёв)

 Фильмы УССР 
 «Без сына не приходи!», (реж. Радомир Василевский)
 «Выше Радуги», (реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич)
 «Золотая цепь», (реж. Александр Муратов)
 «Одинокая женщина желает познакомиться», (реж. Вячеслав Криштофович)
 «Храни меня, мой талисман», (реж. Роман Балаян)

 Телесериалы 

 Латиноамериканские сериалы 

 Мексика 
 Гора страдания
 Отмеченное время (1986-90)
 Хитрость

 Советские сериалы и телефильмы свыше 2 серий 
 Государственная граница. Год сорок первый (р/п. Вячеслав Никифоров).

 Награды Всесоюзный кинофестиваль Главный приз — «Прощай, зелень лета…» Эльера Ишмухамедова
 Главный приз — «Игры для детей школьного возраста» Арво Ихо
 Главный приз — «Как молоды мы были» Михаила Беликова
 Главный приз оргкомитета — «Битва за Москву» Юрия Озерова
 Главный приз жюри — «Иди и смотри» Элема КлимоваБерлинский кинофестиваль Золотой медведь — «Штаммхайм» Рейнхарда Хауфа (Германия)
 Серебряный медведь — «Путешествие молодого композитора» Георгия Шенгелая (СССР)Каннский кинофестиваль Золотая пальмовая ветвь — «Миссия» Ролана Жоффе (Великобритания)
 Гран-при жюри — «Жертвоприношение» Андрея Тарковского (Швеция)Венецианский кинофестиваль Золотой лев — «Зелёный луч» Эрика Ромера (Франция)
 Специальный приз жюри — «Чужая белая и рябой» Сергея Соловьёва (СССР)Оскар (США)

 Лучший фильм года — «Из Африки» Сиднея ПоллакаСезар (Франция)

 Лучший фильм года — «Трое мужчин и младенец в люльке» Колин СерроЗолотой петух' (Китай)

 Лучший фильм года — «Дикие горы»

Лидеры проката 
 «Одиночное плавание», (режиссёр Михаил Туманишвили) — 2 место, 40 700 000 зрителей
 «Тайны мадам Вонг», (режиссёр Степан Пучинян) — 5 место, 30 100 000 зрителей
 «Курьер», (режиссёр Карен Шахназаров) — 6 место, 31 900 000 зрителей.

Знаменательные события 

 март — Постановление «О задачах советской кинематографии в свете решений XXVII съезда КПСС на период 1986—1990 гг.»
 13-15 мая — V съезд Союза Кинематографистов СССР
 15 мая — Первым секретарём СК СССР избран Элем Климов
 25 декабря — Председателем Госкино СССР утверждён Александр Камшалов

Персоналии

Родились 
 11 июня — Шайа Лабаф, американский актёр.
 13 июня — Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы.
 9 июля — Кили Уильямс, американская певица и актриса.
 13 мая — Роберт Паттинсон, американский актёр.
 19 ноября — Валерия Ходос, украинская актриса театра и кино.

Скончались 
 11 января — Илья Авербах, советский кинорежиссёр.
 2 февраля — Георгий Тусузов, советский актёр театра и кино, Заслуженный артист СССР.
 23 марта — Анастасия Зуева, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
 13 апреля — Тамаш Майор, венгерский актёр, режиссёр, общественный деятель.
 13 июня — Дин Рид, американский актёр и певец.
 19 июля — Колюш, французский актёр.
 23 июля — Винсент Миннелли, американский кинорежиссёр.
 23 августа — Михаил Кузнецов, советский актёр.
 23 сентября — Елена Максимова, советская киноактриса, Заслуженная артистка СССР.
 9 октября — Харальд Райнль, австрийский кинорежиссёр.
 12 октября — Сабольч Феньеш, венгерский кинокомпозитор.
 27 ноября — Геза фон Радваньи, венгерский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 29 ноября — Кэри Грант, американский актёр.
 29 декабря — Андрей Тарковский, советский кинорежиссёр и сценарист.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР